Gisele, född 821, var en frankisk prinsessa och hertiginna av Friuli. Hon var barn till kung Ludvig den fromme och Judith av Bayern. Gift med hertig Eberhard av Friuli av Unruochingernas ätt och mor till bland andra Berengar I av Italien.

Gisela beskrivs som dygdig och from och ägnade sin tid åt sina barns uppfostran och utbildning. Hon medförde Cysoing i Nordfrankrike som sin personliga förläning vid sitt bröllop, där paret sedan ofta bodde. Vid Ermentrude av Orléans död 851 fick hon klostret San Salvatore i Brescia som förläning, där hon blev abbedissa.

Referenser

 

Födda 821
Franska prinsessor
Hertiginnor
Karolinger
Kvinnor
Avlidna okänt år